Numele Oranjestad se poate referi la:

 Oranjestad, Aruba, capitala insulei Aruba 
 Oranjestad, Sint Eustatius, capitala insulei Sint Eustatius